Julie-Victoire Daubié
 Romain Daubié